Neosho Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Neosho Township (Cherokee County, Kansas)
 Neosho Township (Coffey County, Kansas)
 Neosho Township (Labette County, Kansas)
 Neosho Township (Missouri)